Ariobarzanes I Filoromà () fou rei de Capadòcia. D'origen persa, fou elegit rei pels nobles del país vers el , el Senat de Roma va autoritzar la seva elecció () contra el nomenament d'un fill del rei  del Pont ().

 del Pont el va combatre i amb l'ajut del rei  el va foragitar del país, però el  fou restaurat per Lluci Sul·la. 

El  Mitridates el va expulsar de nou, i encara que nominalment fou restaurat el seu fill , al cap de poc va proclamar l'annexió del regne al Pont, però Ariobarzanes fou de nou restaurat el  pels Romans.

Durant un temps va poder governar sempre fidel a Roma () però el , a la sortida de Lucul·le, fou enderrocat altre cop per Mitridates que acabava de retornar l'any anterior i tenia l'ajut d'Armènia. L'any següent els romans sota Pompeu Magne van restaurar una vegada mes a  i li van cedir la Corduena i la Sofene, arrabassades a Armènia (i alguns territoris a Cilícia).  va abdicar el  en el seu fill , que va tenir amb la seva dona Atenais.

Nota 

Reis de Capadòcia